Марченко Олександр:

Відомі представники 

 Марченко Олександр Анатолійович (. 1978) — білоруський політик і підприємець, член  Ради Республіки 6-го скликання (з 2016).
 Марченко Олександр Володимирович ( 1971) — український політик, народний депутат України 4-го скликання.
 Марченко Олександр Гнатович (. 1937) — радянський діяч, новатор виробництва.
 Марченко Олександр Іванович (1919-1982) — Герой Соціалістичної Праці.
 Марченко Олександр Миколайович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марченко Олександр Миколайович (. 1968) — український академічний веслувальник, бронзовий призер Олімпійських ігор, триразовий срібний та бронзовий призер чемпіонатів світу, чемпіон Європи.
 Марченко Олександр Миколайович — доктор технічних наук, професор кафедри вищої геодезії і астрономії, Інституту геодезії, Національного університету «Львівська політехніка».
 Марченко Олександр Олександрович  1965 — український підприємець та політичний діяч, народний депутат України 8-го скликання.
 Марченко Олександр Олександрович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марченко Олександр Порфирійович (1913-1944) — радянський танкіст.
 Марченко, Олександр Якович (1916-1991) — Герой Радянського Союзу.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок